Sylbach ist der Name von

 Sylbach (Haßfurt), Ortsteil von Haßfurt
 Sylbach (Bad Salzuflen), Ortsteil von Holzhausen (Bad Salzuflen)